Saladin steht für:

 Saladin (1137/38–1193), kurdischer Feldherr und Sultan
 Saladin (Vorname), männlicher Vorname
 Salah ad-Din (Gouvernement), im Norden des Irak
 Alvis Saladin, britischer Spähpanzer

Saladin ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Saladin (1878–1956), französischer Bildhauer

 Fritz Saladin (* 1950), Schweizer Radrennfahrer
 Guntram Saladin (1887–1958), Schweizer Lexikograph und Ortsnamenforscher
 Josef Anton Saladin (1908–1996), Schweizer katholischer Priester, Musikwissenschaftler und Komponist
 Joseph Saladin (1901–1984), Schweizer Schriftsteller
 Jules Alphonse Saladin (1826–1906), französischer Brauwissenschaftler
 Lorenz Saladin (1896–1936), Schweizer Expeditionsbergsteiger und Fotograf
 Peter Saladin (1935–1997), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Raymond Saladin (1889–1975), französischer Autorennfahrer
 Werner Saladin (1932–2019), Schweizer Sänger, Regisseur und Opernintendant

Siehe auch:
 Saladin-Adler
 Saladinsburg